Clarksdale ist der Name folgender Orte in den USA:
 Clarksdale (Illinois)
 Clarksdale (Mississippi)
 Clarksdale (Missouri)

Siehe auch:
 Clarkdale